

Geografia 
 Andrade – distretto del dipartimento di Rivadavia nella provincia di Mendoza in Argentina

Persone 
 Andrade –  famiglia spagnola discendente dai Conti di Trastamara
 Andrade – pesudonimo di Manuel Alfonso Andrade Oropeza, wrestler messicano
 António de Andrade – prete portoghese, primo europeo ad esplorare il Tibet
 Alberto Andrade – politico peruviano
 Billy Andrade – giocatore di golf americano
 David Andrade – anarchico australiano
 Edward Andrade – fisico inglese
 Fernando Andrade Castro – arcivescovo cattolico spagnolo
 Francisco Andrade Marín – presidente dell'Ecuador
 Ignacio Andrade Troconis – presidente del Venezuela
 José María Reina Andrade – presidente del Guatemala
 Jorge Andrade – calciatore portoghese
 Jorge Carrera Andrade – poeta, storico e diplomatico ecuadoriano 
 Fernão Pires de Andrade – mercante portoghese
 Aloysio de Andrade Faria – milionario brasiliano
 Joaquim Pedro de Andrade – regista brasiliano
 José Bonifácio de Andrade e Silva – statista brasiliano
 José Leandro Andrade –  calciatore uruguaiano
 Mário de Andrade – poeta brasiliano
 Nicolas Andrade – calciatore brasiliano
 Oswald de Andrade – poeta brasiliano
 Carlos Drummond de Andrade – poeta brasiliano
 Jorge Luís Andrade da Silva – calciatore brasiliano
 Maxwell Scherrer Cabelino Andrade conosciuto come Maxwell – calciatore brasiliano
 Mayra Andrade – cantante capoverdiana
 Eduardo Gonçalves de Andrade detto Tostão – calciatore e commentatore sportivo brasiliano 
 Diego de Souza Andrade detto Diego Souza – calciatore brasiliano 
 Mário Pinto de Andrade – scrittore e politico angolano
 Alfredo Cesare Reis Freire de Andrade – architetto, archeologo e pittore portoghese